Red Rock kan syfta på följande platser:

Australien 
 Red Rock, Australien, ort

Kanada 
 Red Rock, Ontario, ort